Нингуно, Клуб Синехетико има више значења:

 Нингуно, Клуб Синехетико (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Нингуно, Клуб Синехетико (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику